Х-Мен са екип от супергерои от фиктивната вселена в комиксите на Марвел.

Х-Мен може да се отнася още за:

 Х-Мен (сериал), анимационен сериал, 1992-1997
 Х-Мен: Еволюция, анимационен сериал, 2000-2003
 Върколак и Х-Мен, анимационен сериал, 2008-2009
 Х-Мен, американска филмова поредица
 Х-Мен, филм от 2000 година
 Х-Мен 2, филм от 2003 година
 Х-Мен: Последният сблъсък, филм от 2006 година
 Х-Мен Началото: Върколак, филм от 2009 година
 Х-Мен: Първа вълна, филм от 2011 година
 Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще, филм от 2014 година
 Х-Мен: Апокалипсис, филм от 2016 година